Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 1998, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Julián Alonso e Mariano Puerta che hanno battuto in finale Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Martín /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Julián Alonso /  Mariano Puerta (Campioni)

 Tomáš Krupa /  Jiří Novák (semifinali)
 Cristian Brandi /  Vincenzo Santopadre (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1998